

Sigle 
 CAMP response element – elemento responsivo al cAMP
 Cruz Roja Española – Croce Rossa spagnola

Codici 
 CRE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Grand Strand di North Myrtle Beach, Carolina del Sud (Stati Uniti d'America)
 cre – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua cree